Alvorada Nova é o primeiro dos livros coordenados por Abel Glaser (dirigente, desde 1963, do Lar Escola Cairbar Schutel e coordenador de grupo de médiuns, o Grupo de Estudos Cairbar Schutel), que compõem uma coleção também conhecida como Série Alvorada Nova, atribuída ao espírito Cairbar Schutel e seus emissários. Foi editado pela Casa Editora O Clarim, fundada por Cairbar Schutel.

Alvorada Nova é um romance não convencional que versa sobre a colônia espiritual homônima, espécie de cidade onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra. O romance levanta questões acerca da progressão dos seres na escala evolutiva, da integração dos dois planos da vida (espiritual e material), da reencarnação, do sentido do trabalho justo e dignificante, da Lei de causa e efeito a que todos os espíritos, segundo o espiritismo, estariam submetidos, dentre outros.

Desenhos minuciosos dos mapas da cidade "Alvorada Nova", assim como a arquitetura das edificações, departamentos e casas, que ilustram o livro, foram criados pelas médiuns do grupo, através de suas observações realizadas durante supostos desdobramentos (saídas do corpo) de março a novembro de 1987, conduzidas e orientadas pelos espíritos Cairbar Schutel e seus emissários.

Sinopse 

Este livro mostra com detalhes o funcionamento de Alvorada Nova, uma Colônia espiritual localizada sobre Santos e região, cidades do litoral paulista, e o mecanismo como essas informações foram recebidas. Em 1987, um grupo de estudo do Lar Escola Cairbar Schutel, que é um posto de trabalho de Alvorada Nova, recebeu de Cairbar Schutel a orientação para se prepararem para detalhar a colônia espiritual, com a coordenação de Abel Glaser. Oito médiuns são escolhidos em virtude das suas disponibilidades de tempo, e diversas reuniões são realizadas para a elaboração do livro. O funcionamento e a localização dos diversos departamentos são explicados, dando-nos a dimensão exata do trabalho dos Espíritos superiores em benefício da Humanidade. Com prefácio de Divaldo Pereira Franco, ilustrações que mostram as formas dos diversos departamentos ali existentes, e com detalhes a respeito de cada atividade ali desenvolvida, Alvorada Nova é um livro que proporciona o conhecimento do mundo espiritual, especialmente o trabalho dos Espíritos Cairbar Schutel e Scheilla nessa colônia espiritual. A cada capítulo, textos das obras básicas do Espiritismo são acrescentados, oferecendo subsídios doutrinários para entender o livro. Descreve o mecanismo de ação de Alvorada Nova a bem do próximo, tanto junto aos postos de socorro, que mantém em zonas umbralinas, quanto relacionado às extensões materializadas que possui na crosta terrestre. A progressão dos seres na escala evolutiva, a integração dos dois planos da vida e a reencarnação são os seus enfoques principais. Trata-se, conforme acentua Divaldo Pereira Franco, de um trabalho destinado a consolar e edificar almas, encaminhando-as para o Reino de Deus, a que se reporta o Mestre Jesus.

Bibliografia 
 GLASER, Abel. Alvorada Nova, pelo Espírito Cairbar Schutel. Matão: Casa Editora O Clarim, 1992.

Ver também 
 Colônia espiritual
 Colônia Espiritual Nosso Lar
 Céu (religião)
 História do espiritismo no Brasil
 O Clarim (Brasil)
 Revista Internacional de Espiritismo

Ligações externas 
 Site da Casa Editora O Clarim
 Documentário sobre a vida de Cairbar Schutel - O Bandeirante do Espiritismo. 40 min. Produzido pela extinta TV Morada do Sol, emissora independente sediada em Araraquara (SP), que depois veio a tornar-se Rede Mulher
 Site do Lar Escola Cairbar Schutel e do Centro Espírita Irmã Scheilla em São Paulo (SP)

Espiritismo
Livros espíritas do Brasil
Livros de 1992
 
Vocabulário espírita
Vida após a morte
Lugares hipotéticos (religião)
Parapsicologia